Леокáдия Михáйловна Дро́бижева (13 января 1933, Москва — 11 апреля 2021) — советский и российский историк, социолог. Заслуженный деятель науки РФ (1999), лауреат Премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации (2019), почётный доктор Института социологии РАН.

Одна из основателей этносоциологии в российской науке. Ею была начата разработка теории и методов изучения личностного уровня межнациональных отношений, структуры этнической идентичности в этносоциологических исследованиях, выявлены типы «посткоммунистического национализма» в пространстве новой России, инициирована и разрабатывается проблема государственно-гражданской и этнической идентичности.

Биография 
В 1956 году окончила исторический факультет МГУ по специальности «историк».

С 1963 года — кандидат исторических наук (диссертация «Ленин и использование местного опыта хозяйственного строительства», защищена в Институте истории АН СССР). С 1982 года — доктор исторических наук, (диссертация «Межнациональные отношения в СССР», защищена в Институте этнографии АН СССР).

В 1986—1999 годах — заведующая сектором социально-политических проблем национальных отношений Института этнографии (с 1992 года — Институт этнологии и антропологии РАН), заместитель директора Института.

В 2000—2005 годах — директор, с 2005 года — руководитель Центра исследования межнациональных отношений Института социологии РАН.

Заместитель председателя Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений (с 2017).

Муж — историк В. З. Дробижев (1931—1989).

Умерла в 2021 году. Прах захоронен в могиле мужа на Ваганьковском кладбище.

Научные труды 
Автор более 250 книг и статей по теории и методологии этносоциологии, социологии межэтнических и межнациональных отношений, этнонациональному самосознанию, социальным аспектам межкультурного взаимодействия.

Монографии 
 Дробижева, Л. М. Ленин и использование местного опыта хозяйственного строительства./ Акад. наук СССР. Ин-т истории. — М.: Наука, 1965. — 136 с.
 Дробижева, Л. М. Духовная общность народов СССР. — М.: Мысль, 1981. — 263 с.

Статьи 
 
  (копия)

Рецензии

Награды 
 Премия Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации (2019),
 Лауреат Национальной премии общественного признания достижений женщин «Олимпия» Российской Академии бизнеса и предпринимательства (2001).

Примечания

Ссылки 

 Страница на сайте Института социологии РАН
 Страница на сайте НИУ ВШЭ
 Наследие сталинской национальной политики в сознании современных россиян / интервью с Л. М. Дробижевой на радио «Эхо Москвы», 18.04.2009
 Список трудов на сайте Института социологии РАН (многие с полными текстами)

Социологи по алфавиту
Историки СССР
Социологи СССР
Социологи России
Этнологи России
Сотрудники Института этнологии и антропологии РАН
Сотрудники Института социологии РАН
Преподаватели ВШЭ
Преподаватели Российского университета дружбы народов
Женщины-историки
Женщины-социологи
Похороненные на Ваганьковском кладбище
Лауреаты премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации